Служба папских литургических церемоний или Служба литургических церемоний верховного понтифика () — одна из дикастерий Римской курии.

В апостольской конституции Pastor Bonus функции данного учреждения прописаны следующим образом:

Глава 182 — § 1. Служба литургических церемоний верховного понтифика должна готовить все, что является необходимым для литургических и других священных празднований, выполняемых верховным понтификом или от его имени и контролировать их согласно текущим предписаниям литургического закона.

§ 2. Обер-церемониймейстер папских литургических церемоний назначается Верховным Понтификом на пятилетний срок службы; церемониймейстеры, которые помогают ему в священных празднованиях, назначены Государственным секретарём на аналогичный срок службы, как и обер-церемониймейстер.

Функции Обер-церемониймейстера 
Папский обер-церемониймейстер помогает папе римскому в священных обрядах, также он помогает и кардиналам: в период консисторий, беря руководство титулярными церквями, торжественные службы Мессы или других важных религиозных церемоний. С момента когда кардинал возведён на консистории, обер-церемониймейстер назначает к нему одного из церемониймейстеров.

Список обер-церемониймейстеров папских литургических церемоний 
 Франческо Риджи — префект папских церемоний (1902—1918), при Льве XIII (1902—1903), Пие X (1903—1914), Бенедикте XV (1914—1918);
 Карло Респиги — префект папских церемоний (1918—1947), при Бенедикте XV (1918—1922), при Пие XI (1922—1939), при Пие XII (1939—1947);
 Энрико Данте — префект папских церемоний (13 июня 1947 — 21 февраля 1965), при Пие XII (1954—1958), Иоанне XXIII (1958—1963) и Павле VI (1963—1967);
 Аннибале Буньини — делегат для папских церемоний (1967 — 9 января 1970), при Павле VI;
 Вирджилио Ноэ — обер-церемониймейстер (9 января 1970 — 6 марта 1982), при Павле VI (1970—1978), Иоанне Павле I (1978) и Иоанне Павле II (1978—1982);
 Джон Мэджи — обер-церемониймейстер (1982 — 17 февраля 1987), при Иоанне Павле II;
 Пьеро Марини — обер-церемониймейстер (17 февраля 1987 — 1 октября 2007), при Иоанне Павле II (1987—2005) и Бенедикте XVI (2005—2007).
 Гвидо Марини — обер-церемониймейстер (1 октября 2007 — 29 августа 2021) при Бенедикте XVI и Франциске;
 Диего Джованни Равелли — обер-церемониймейстер (11 октября 2021 — по настоящее время) при Франциске.

Список действующих папских церемониймейстеров 
 монсеньор Пьер Энрико Стефанетти, клирик диоцеза Веллетри-Сеньи (декан церемониймейстеров) (с 25 февраля 2006 года);
 монсеньор Марко Агостини, клирик диоцеза Вероны (с 13 июня 2009 года);
 монсеньор Массимилиано Маттео Боярди, F.S.C.B., (с 4 октября 2011 года);
 монсеньор Винченцо Перони, клирик диоцеза Брешии (с 11 октября 2012 года);
 монсеньор Ян Дубина, клирик диоцеза Банска-Быстрицы (Словакия) (с 2 октября 2015 года);
 монсеньор Кшиштоф Мартьянович, клирик архидиоцеза Кракова (Польша) (с 8 февраля 2018 года);
 монсеньор Любомир Вельниц, клирик Апостольской пенитенциарии (Ватикан) (с 14 июня 2020 года);
 монсеньор Кристиано Антониетти, клирик Секции общих дел Государственного секретариата Ватикана (с 11 октября 2021 года).

Разное 
В 1947—1954 годах, папским церемониймейстером при Пие XII, был кардинал Фьоренцо Анджелини.

Литература 
 Günther Wassilowsky, Hubert Wolf: Päpstliches Zeremoniell in der Frühen Neuzeit – Das Diarium des Zeremonienmeisters Paolo Alaleone de Branca während des Pontifikats Gregors XV. (1621–1623). Rhema-Verlag, Münster 2007, ISBN 978-3-930454-80-8

См. также 
 Обер-церемониймейстер Папского двора;
 Церемониймейстер Папского двора.

Примечания 

Римская курия
Папский двор